Mereau ist der Familienname von 

 Friedrich Ernst Carl Mereau (1765–1825), deutscher Rechtswissenschaftler, Bibliothekar, Richter und Hochschullehrer
 Sophie Mereau (1770–1806), deutsche Dichterin